Чемпионат мира по баскетболу 1994 — двенадцатый в мире чемпионат по такому виду спорта как баскетбол среди мужчин. Прошёл в Канаде с 4 августа по 14 августа 1994 года в двух городах — Торонто и Гамильтоне на 3 аренах:

История 
Первоначально право на проведение ЧМ получила югославская столица Белград, но после введения ООН торгового эмбарго для Югославии это право было передано Канаде.

Чемпионом мира в 3-й раз в истории стала сборная США, более известная как «Дрим Тим II» () («Дрим Тим I» играла на Олимпиаде в Барселоне 2 годами ранее). Американские баскетболисты выиграли все 8 матчей без шансов для остальных команд, в том числе и финальный у сборной России — 137:91.
Бронзовые медали выиграли баскетболисты Хорватии, выигравшие в матче за 3-е место у сборной Греции — 78:60. Единственное поражение сборной Хорватии сумела нанести сборная России в полуфинале.

С учётом выступлений сборной СССР это был 9-й подряд чемпионат мира, когда российская команда сумела завоевать медали.

Лучшие игроки ЧМ 
MVP чемпионата был признан американский центровой Шакил О'Нил.

Команды

Первый этап

Группа A 

4 августа, 1994

5 августа, 1994

7 августа, 1994

Группа B 

4 августа, 1994

5 августа, 1994

6 августа, 1994

Группа C 

4 августа, 1994

5 августа, 1994

6 августа, 1994

Группа D 

4 августа, 1994

5 августа, 1994

7 августа, 1994

2-й этап

Группа A 

9 августа, 1994

10 августа, 1994

11 августа, 1994

12 августа, 1994

Группа B 

8 августа, 1994

10 августа, 1994

11 августа, 1994

12 августа, 1994

Группа C 

8 августа, 1994

9 августа, 1994

11 августа, 1994

Группа D 

8 августа, 1994

9 августа, 1994

11 августа, 1994

Плей-офф

Игры за 1-4-е места

Игры за 5-8-е места

Игры за 9-12-е места

Игры за 13-16-е места

Места

Символическая сборная чемпионата 
В символическую сборную по итогам чемпионата вошли:
  Сергей Базаревич
  Реджи Миллер
  Шон Кемп
  Дино Раджа
  Шакил О’Нил

Ссылки 
 Чемпионат мира 1994 года на сайте ФИБА

Чемпионаты мира по баскетболу
1994 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Торонто 
Международные спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)